Виктор Норијега () мексички је глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Мексички глумци